

Cinema 
 La rabbia giovane (Badlands) – film del 1973 diretto da Terrence Malick
 Bad Lands – film del 1939 diretto da Lew Landers

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Badlands – regione del Dakota del Sud
 Parco nazionale delle Badlands – parco nazionale del Dakota del Sud

Musica 
 Badlands – gruppo musicale heavy metal statunitense, fondato da Jake E. Lee
 Badlands – gruppo musicale britannico, formato da Neil Murray, John Sykes e John Sloman
 Badlands – progetto musicale elettronico della produttrice svedese Catharina Jaunviksna
 Badlands – album di Bill Chinnock del 1978
 Badlands – singolo di Bruce Springsteen del 1978, dall'album Darkness on the Edge of Town
 Badlands – album dei Badlands (USA) del 1989
 Badlands – singolo dei Metal Church del 1989
 Badlands: A Tribute to Bruce Springsteen's Nebraska – album tributo di autori vari del 2000
 Badlands - album di Peter Erskine del 2002
 Badlands: Ballads of the Lakota – album di Marty Stewart del 2005
 Badlands – album di Dirty Beaches del 2011
 Badlands – album dei Trampled Under Foot del 2013
 Badlands – album dei Colossus del 2014
 Badlands – album di Halsey del 2015
 Badlands (Live from Webster Hall) – album di Halsey del 2020

Altro
 Badlands – romanzo di Robert Kroetsch del 1975
 Badlands – miniserie a fumetti di Steven Grant
 Badlands – videogioco del 1984 della Konami
 Badlands – videogioco del 1989 della Atari
 Badlands – regione dell'universo di Warcraft